Sundby kan syfta på följande:

Personer
 Anders Sundby (1914–1988), norsk skådespelare
 Kari Sundby (1935–1984), norsk skådespelare och teaterregissör
 Martin Johnsrud Sundby (född 1984), norsk längdskidåkare
 Olof Sundby (1917–1996), svensk teolog och ärkebiskop
 Siren Sundby (född 1982), norsk seglare

Släkter
 Sparre af Sundby – utslocknad  svensk grevlig ätt

Geografi

Sverige

Gävleborgs län 
 Sundby, Hedesunda – by i Hedesunda socken, Gävle kommun

Stockholms län 
 Sundby, Stockholm – stadsdel i Stockholm
 Sundby, Ekerö kommun – tätort i Ekerö kommun
 Sånga-Sundby – småort i Ekerö kommun, belägen mitt på Färingsö.
 Sundby, Ornö – herrgård och före detta säteri på Ornö i Ornö socken i Haninge kommun
 Sundby naturreservat – naturreservat i Ornö socken
 Sundby gård – en herrgård och tidigare säteri i Huddinge socken
 Sundbygodset, se Erikssund i Sankt Pers socken, Uppland

Södermanlands län 
 Sundby socken – socken i Österrekarne härad, idag i Kåfjärdens distrikt, Eskiltuna kommun
 Sundby landskommun – kommun 1863–1951
 Sundby församling –  tidigare församling i Strängnäs stift i Eskilstuna kommun –1995
 Sundby kyrka – kyrkobyggnad i Kafjärdens församling i Eskilstuna
 Stora Sundby – alternativt namn på tätorten Alberga, Eskilstuna kommun
 Stora Sundby slott – slott och en jordegendom i Öja socken i Eskilstuna kommun
 Sundby sjukhus –  tidigare mentalsjukhus på Tosterön, två kilometer från Strängnäs
 Stora Sundby – herrgård vid Läggesta i Strängnäs kommun

Uppsala län 
 Sundby – en småort i Danmarks socken vid Sävjaån, se Kuggebro
 Sundby, Västeråker i Västeråkers socken
 Sundby, Skogstibble i Skogs-Tibble socken
 Sundby, Holm i Holms socken, Uppland

Danmark 
 Sundby, Falster – en ort på Falster i Guldborgsunds kommun
 Sundby, Lolland – en ort på Lollands ostkust i Guldborgsunds kommun
 Sundby station – en metrostation på Amager i Region Hovedstaden
  – en kyrka och ett område på Amager i Region Hovedstaden
 Sundby eller Sundby Mors – en ort på ön Mors i Region Nordjylland
 Sundby eller Sundby Thy – en ort i Thisteds kommun i Region Nordjylland
 Nørresundby – en stadsdel i Ålborg i Region Nordjylland

Finland 
 Sundby, Pedersöre – by i Pedersöre kommun, Österbotten
 Sundby, Sund – en by i Sunds kommun Åland

Se även
Sundbyberg – ursprungligen en gård nordväst om centrala Stockholm, numera kommun, församling mm
Sundbyholm – tätort, Eskilstuna kommun
 Sundsby – säteri, Tjörns kommun
 Sundsbyn – by, Årjängs kommun

Efternamnsförgreningssidor